Assa heißen folgende geographischen Objekte:

Assa (Engadin), Bach im Engadin
Assa (Fluss), Fluss im Nordkaukasus
 Assa (Kasachstan), Ort und Verwaltungszentrum im Gebiet Schambyl (Kasachstan)
 Assa (Mujunkum), Fluss in Kasachstan
 Assa-Zag, eine marokkanische Provinz
 Assa (Marokko), Kleinstadt im Südosten Marokkos

ASSA bzw. Assa steht außerdem für:

 Assa (Film), Film von 1987
 Assa (Gattung), eine Froschgattung aus der Familie der Australischen Südfrösche
 Assa Abloy, ein Hersteller von Sicherheits- und Schließtechnik
 ASSA ABLOY Sicherheitstechnik, deutsche Tochter der Assa Abloy

und als Abkürzung für:

 Academy of the Social Sciences in Australia
 Actuarial Society of South Africa
 Allied Social Sciences Association
 Armed Services Security Agency
 Astronomical Society of Southern Africa
 Austrian Solar and Space Agency, heute Agentur für Luft- und Raumfahrt

Assa ist der Familienname folgender Personen:

 Jerachmi’el Assa (1919–2011), israelischer Politiker
 Nadia Akpana Assa (* 1995), norwegische Weitspringerin

Siehe auch:
 ASA

ASSA